Населені пункти в Чехії:

 Гржедле (Бероун)
 Гржедле (Раковнік)